Тру́бникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Трубникова, Анна Алексеевна (род. 1996) — российская спортсменка (художественная гимнастика).
 Трубникова, Дарья Сергеевна (род. 2003) — российская художественная гимнастка.
 Трубникова, Мария Васильевна (1835—1897) — писательница, поборница женского образования.
 Трубникова, Надежда Николаевна (род. 1970) — российский философ и востоковед, преподаватель, профессор МГУ.
 Трубникова, Наталья Евгеньевна (род. 1955) — советская балерина и актриса.

Составные фамилии 
 Буланова-Трубникова, Ольга Константиновна (1858—1942) — русская революционерка, народница.